Michail Woronzow () ist der Name folgender Personen:

* Michail Alexandrowitsch Woronzow (1900–1986), sowjetisch-russischer Vizeadmiral 
 Michail Larionowitsch Woronzow (1714–1767), russischer Adliger, Politiker, Diplomat, Vizekanzler und Großkanzler
 Michail Semjonowitsch Woronzow (1782–1856), russischer Offizier und Politiker; Generalgouverneur von Neurussland und Bessarabien sowie Vizekönig des Kaukasus